R6 oder R 6 steht für:
 Hessischer Radfernweg R6
 R6 (Belgien), Schnellstraßenring von Mechelen
 Rychlostní silnice 6, tschechische Schnellstraße
 R6 (Slowakei), slowakische Schnellstraße
 Route 6 (Kosovo), kosovarische Autobahn
 Mignon (Batterie), Batterietyp
 Reihensechszylinder-Motor
 Renault 6
 Yamaha YZF-R6
 Curtiss R6, Rennflugzeug
 R6 (Zigarettenmarke), Zigarettenmarke
 Tom Clancy’s Rainbow Six, Computerspielserie
 eine Stufe der Besoldungsordnung R (für Richter und Staatsanwälte)
 Reichsstraße 6, Fernstraße von Cuxhaven bis Schlesien, siehe Bundesstraße 6 #Geschichte
 BMW R 6
 Canon EOS R6

R-6 steht für:
 die Tupolew R-6
 den Sikorsky R-6

Siehe auch:
 R06
 RVI
 R.VI

R6